Никита Смирнов:
 Смирнов, Никита Анатольевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Смирнов, Никита Андреевич (род. 2002) — российский хоккеист.